Ільхан — титул вищих правителів у тюркських і монгольських народів.
 Прізвище у тюркських народів
 Чоловіче і жіноче ім*я у тюркських народів.

Носії прізвища 

 Аттіла Ільхан (1925—2005) — турецький поет, письменник і журналіст.
 Марсель Ільхан (нар. 1987) — турецький тенісист узбецького походження.
 Мюфіде Ільхан (1911—1996) — турецький педагог і державний діяч, перша жінка-мер Туреччини.
 Чолпан Ільхан (1936—2014) — турецька акторка театру й кіно.